Kodyma (en ucraniano: Кодима, rumano: Codâma) es una localidad en el Óblast de Odesa del oeste de Ucrania. Es el centro administrativo del distrito de Kodymsky Raion.

La composición étnica de la población de Kodyma consiste en un 91% ucraniana, 4.7% rusa, 2.7% moldava y 1.6% de otros países.

Evolución demográfica

Referencias 
 World Gazetteer.

Enlaces externos 

 Sitio web no oficial.
 Portal de información. 

Localidades del Raión de Podilsk